Maldonne est le titre de plusieurs œuvres :
 Maldonne, court-métrage français de Henri Verneuil (1950)
 Maldonne, film français de Sergio Gobbi (1969)
 Maldonne, téléfilm français de Patrice Martineau (2005).